Deux arbres portent ce même nom vernaculaire :
 Butia capitata, qui est un palmier de la famille des Arecaceae
 Toxicodendron vernicifluum (anciennement Rhus verniciflua), également appelé Vernis du Japon, appartenant à la famille des Anacardiaceae.

Arecaceae (nom vernaculaire)